Sens poate fi:

 Sens, înțeles, semnificație
 Sens, oraș în Franța
 Sens orar, sensul de rotire a acelor de ceasornic, sensul descris de limbile ceasului
 Sens giratoriu, unul din mai multe tipuri de intersecții circulare
 Sense, marcă de îmbrăcăminte și lanț de magazine a companiei românești Caremil
 Una din două direcții opuse